

Cinema 
 St. Elmo – cortometraggio del 1910
 St. Elmo – cortometraggio del 1910 diretto da Lloyd B. Carleton e Barry O'Neil
 St. Elmo – film del 1914 diretto da J. Gordon Edwards
 Il conte di S. Elmo (St. Elmo) – film del 1923 diretto da Jerome Storm

Geografia 
Stati Uniti d'America
 St. Elmo – città fantasma del Colorado
 St. Elmo – città dell'Illinois

Letteratura 
 St. Elmo – romanzo di Augusta Evans Wilson del 1866

Pagine correlate 
 Sant'Elmo